Pimp peut faire référence à :

pimp, mot anglais pour souteneur.

Œuvres

Cinéma et télévision 
 Pimp My Ride, émission de télévision américaine diffusée entre 2004 et 2007.
 Lil' Pimp, film d'animation américain sorti en 2005.
 , film américain de Robert Cavanah, sorti en 2010.
 Pimp Bullies, film dominicain sorti en 2011.
 Pimp, film américain de Christine Crokos, sorti en 2018.

Musique 
 Pimp C (1973-2007), rappeur américain.
 To Pimp a Butterfly, troisième album du rappeur américain Kendrick Lamar.